Ettore Zini, ex calciatore italiano nato nel 1907
Ettore Zini, ex calciatore e dirigente sportivo nato nel 1921